L'edizione 2007-2008 della Prva makedonska fudbalska liga vide la vittoria finale del Rabotnički.

Capocannoniere del torneo fu Ivica Gligorovski (Milano Kumanovo), con 15 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Rabotnički Campione di Macedonia 2007-2008.
 Škendija e Cementarnica 55 Skopje retrocesse in Vtora Liga.

Calcio nel 2007
Calcio nel 2008
Campionato macedone di calcio